een stuk grond (met hetzelfde gebruik)
kavel
perceel
terrein (geologie)